Stenagostus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Stenagostus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Stenagostus